Кладбище Зоргвилед — Зоргвлид — кладбище на Амстелдийке в Амстердаме, Нидерланды, на левом берегу реки Амстел.

Кладбище было открыто в 1870 году городом Амстелвен, который до сих пор владеет им и управляет им, хотя с 1896 года оно находится в пределах города Амстердама

См. также 
Похороненные на кладбище Зоргвлид

Литература 
 Zorgvlied. De geschiedenis van een begraafplaats. Red. Carel Berenschot en Paul Spies. D'Arts, Amsterdam. 
 Begraafplaatsen van Amsterdam. M. de Roever en J. Bierenbroodspot. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2004. 
 Wandelen over Zorgvlied. Irma Clement en Marcel Bergen. Klapwijk en Keijsers Uitgevers. 

Кладбища Нидерландов